Reino de Algeciras
 Algeciras — cidade na Andaluzia
 Algeciras (Huila) — Colômbia
 Conferência de Algeciras

Desambiguações de topônimos